Gelaschwili bezeichnet

 Georgi Kakojewitsch Gelaschwili (* 1983), russischer Eishockeytorwart
 Naira Gelaschwili (* 1947), georgische Autorin, Germanistin, Übersetzerin und politische Aktivistin
 Nikolos Gelaschwili (* 1985), georgischer Fußballspieler
 Tamaz Gelaschwili (* 1978), georgischer Schachspieler